Cambridge, ciutat universitària anglesa i la capital del comtat de Cambridgeshire.
 Universitat de Cambridge
 Cambridge (Idaho)
 Cambridge (Illinois)
 Cambridge (Iowa)
 Cambridge (Kansas)
 Cambridge (Kentucky)
 Cambridge (Maine)
 Cambridge (Massachusetts)
 Cambridge (Maryland)
 Cambridge (Minnesota)
 Cambridge (Nebraska)
 Cambridge (Vermont)
 Cambridge (Wisconsin)